Cutolo – cognome italiano
 Alessandro Cutolo (1899-1995) – conduttore televisivo, attore, storico e professore italiano
 Aniello Cutolo (1983) – ex calciatore italiano
 Cesare Cutolo (1826-1867) – compositore italo-australiano
 Costantino Cutolo (1989) – ex cestista italiano
 Raffaele Cutolo (1910-1985) – paroliere italiano
 Raffaele Cutolo (1941-2021) – camorrista italiano
 Rosetta Cutolo (1937) – sorella di Raffaele, anche lei implicata nella camorra
 Teodoro Cutolo (1862-1932) – imprenditore e amministratore delegato italiano